Vereine gegen Hausbettelei wurden insbesondere um die Wende zum 20. Jahrhundert vor allem durch kirchliche Träger in zahlreichen Orten Deutschlands gegründet, darunter:

 Verein gegen Hausbettelei und Obdachlosigkeit in Hannover, siehe Werkheim (Hannover)
 Verein gegen Hausbettelei (Sondershausen), von Carl von Bloedau mitbegründet
 Verein gegen Hausbettelei (Erfurt)
 Verein gegen Hausbettelei (Zeitz)